Николай Гурьянов: Гурьянов, Николай Алексеевич (1909—2002) — протоиерей, старец.
 Гурьянов, Николай Яковлевич (1905—1945) — полный кавалер ордена Славы.